Camigliano ima više značenja:
 Camigliano, Caserta
 Camigliano, Cosenza
 Camigliano, Siena